Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Mesnil-Simon – Calvados
Le Mesnil-Simon – Eure-et-Loir